А́ндервуд () — англійське топонімічне прізвище, що походить від давньоанглійського прийменника under, який означає «під» або «внизу» і wuda — «дерево». Так могло називатись житло на узліссі або буквально «під деревами лісу». Прізвище також може бути похідним від назви місцевостей в Англії, наприклад,  у графстві Дербішир чи  у графстві Ноттінгемшир.
.

Відомі носії прізвища 
 Блер Андервуд (;  1964) — американський актор кіно і телебачення.
  (; 1884—1943) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1904).
 Една Андервуд (; 1837—1961) — американська англомовна письменниця, літературознавець.
 Керрі Андервуд (;  1983) — американська співачка-поетеса.
 Лойал Андервуд (; 1893—1966) — американський кіноактор.
  (;  1986) — американська медсестра і політик від Демократичної партії.
  ( 1853—1907) — американський ботанік, міколог, викладач геології, ботаніки і природознавства.
 Сара Джин Андервуд (;  1984) — американська фотомодель, акторка і професійний гравець в покер.
  (;  1987) — британський актор кіно і телебачення.

Вигадані персонажі 
 Клер Андервуд () — вигаданий персонаж американського вебтелесеріалу «Картковий будинок».
 Френк Андервуд () — вигаданий персонаж американського вебтелесеріалу «Картковий будинок».

Примітки